Мада́ва () — город на юге Нигера, на территории региона Тахуа. Административный центр одноимённого департамента.

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части региона, на расстоянии приблизительно 415 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от столицы страны Ниамея. Абсолютная высота — 335 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2001 года численность населения города составляла 21 749 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство. Ближайший аэропорт расположен в городе Бирнин-Конни.

Примечания 

Города Нигера